Bardiaux peut désigner :

Toponyme
 Le Théâtre gallo-romain des Bardiaux, situé sur la commune d'Arleuf dans la Nièvre

Patronyme
 Marcel Bardiaux (1910 - 2000) : navigateur français